FC Ryukyu (FC琉球), er en japansk professionel fodboldklub, baseret i Okinawa-præfekturet, og de spiller i J2 League.

Historiske slutplaceringer

Nuværende trup 
Pr. 9. september 2019.

Noter

Eksterne henvisninger 
 J.League 

Ryukyu